Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2009/10 (DDM) war die 75. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 24. Oktober bis zum 1. November 2009 in Bad Wildungen statt.

Geschichte 
Der Essener Martin Horn beherrschte das gesamte Turnier sehr souverän. Mit 1,942 stellte er auch einen neuen Rekord im Generaldurchschnitt (GD) auf. Es war bereits sein siebter Dreiband-Titel in Deutschland. Er gab im ganzen Turnier nur einen Satz im Viertelfinale ab. Im Finale gab es einen glatten 3:0-Sieg gegen seinen Vereinskameraden Thorsten Frings. Gemeinsam Dritte wurden Jens Eggers und Uwe Kerls.

Modus 
Gespielt wurde das komplette Turnier KO-System. Gespielt wurden drei Gewinnsätze bis 15 Punkte ohne Nachstoß. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:

 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

2009
Karambolageveranstaltung 2009
Billardturnier in Bad Wildungen